Трагедия «Рефаха» () — утопление в июне 1941 года в ходе Второй мировой войны турецкого парохода «Рефах», перевозившего турецких военных из турецкого города Мерсин в египетский Порт Саид. «Рефах» утонул в Средиземном море после попадания торпеды, пущенной неизвестной подлодкой. Из 200 человек, находившихся на борту, выжили лишь 32.

Предыстория 
Во время Второй мировой войны Турция была нейтральным государством, но из-за того, что боевые действия велись вблизи её границ, страна была вынуждена подготовиться к возможному нападению. После начала Второй мировой войны Турция заказала у Великобритании постройку 4 подлодок, 4 миноносцев, 12 десантных кораблей, а также 4 звеньев самолётов.

Вследствие вступления Великобритании во Вторую мировую войну постройка затянулась. Несмотря на это, британское правительство, опасаясь в случае неисполнения заказа возникновения пронемецких симпатий в Турции, было намерено довести сделку до конца.

Примечания 

1941 год в Турции
Кораблекрушения 1941 года
Июнь 1941 года
События 23 июня